Hanceville kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Hanceville (samhälle), British Columbia,

USA 

 Hanceville (ort), Alabama, Cullman County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar